Le Havre er en by i det nordvestlige Frankrig.

Le Havre kan også referere til:
 Le Havre (film) − en finsk/fransk/tysk film fra 2011 af Aki Kaurismäki
 Le Havre (brætspil) − et brætspil fra 2007 om udviklingen af byen Le Havre
 Le Havre AC − en fodboldklub fra Le Havre